Orobophana stokesii är en snäckart som beskrevs av Neal 1934. Orobophana stokesii ingår i släktet Orobophana och familjen Helicinidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 O. s. praemagma
 O. s. stokesii

Källor 

Snäckor
stokesii